Großheim ist ein Familien- und Ortsname:

Ortsname:
 Großheim, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, siehe Kostromino (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, russische Oblast Kaliningrad 

Familienname:
 Carl Großheim (1843–1917), deutscher Generalarzt
 Carl Friedrich Christian von Großheim (1776–1851), deutscher Lehrer und Schulgründer
 Ernst Maria Großheim (1832–1880), deutscher Militärarzt
 Friedrich von Großheim (1906–2006), deutscher Kaufmann und KZ-Opfer, siehe Friedrich von Groszheim
 Karl von Großheim (1841–1911), deutscher Architekt, Präsident der Preußischen Akademie der Künste
 Michael Großheim (* 1962), deutscher Philosoph und Hochschullehrer